

Pessoas
Nicholas Mayall
John Mayall
Rik Mayall
Mayall II

Outros
2131 Mayall
John Mayall & the Bluesbreakers

Desambiguação